przewyższenie (cecha wykresu) – użycie tej samej jednostki w różnych skal na poszczególnych osiach
 przewyższenie (orientacja sportowa)
 przewyższenie (różnica wysokości)